A 2003-as wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét a svájci Roger Federer nyerte az ausztrál Mark Philippoussis előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Lleyton Hewitt (Első kör)
  Andre Agassi (Negyedik kör)
  Juan Carlos Ferrero (Negyedik kör)
  Roger Federer (Bajnok)
  Andy Roddick (Elődöntős)
  David Nalbandian (Negyedik kör)
  Guillermo Coria (Első kör)
  Sjeng Schalken (Negyeddöntős)
  Rainer Schüttler (Negyedik kör)
  Tim Henman (Negyeddöntős)
  Jiří Novák (Harmadik kör)
  Pharadon Szricsaphan (Negyedik kör)
  Sebastien Grosjean (Elődöntős)
  Xavier Malisse (Első kör)
  Arnaud Clement (Második kör)
  Mihail Juzsnij (Második kör)
  Gustavo Kuerten (Második kör)
 - 

  Fernando González (Első kör)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Első kör)
  Martin Verkerk (Első kör)
  Félix Mantilla (Első kör)
  Agustin Calleri (Második kör)
 - 
  Tommy Robredo (Harmadik kör)
  James Blake (Második kör)
  Younes El Aynaoui (Harmadik kör)
  Wayne Ferreira (Első kör)
  Gastón Gaudio (Első kör)
  Jarkko Nieminen (Harmadik kör)
  Vincent Spadea (Első kör)
  Juan Ignacio Chela (Második kör)
  Nyikolaj Davigyenko (Első kör)
 - 
  Radek Štěpánek (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Külső hivatkozások 
 Eredmények az atpworldtour.com honlapon

F1